Лаврецький — українське прізвище.

 Лаврецький Лев (1837—1910) — священик УГКЦ, парох села Залуква, першодослідник древнього Галича.
 Лаврецький Теодор (бл. 1755—1833) — священик УГКЦ, перший парох Чернівців і перший декан Буковинського деканату.

Українські прізвища